São João da Serra (Oliveira de Frades), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Oliveira de Frades
 São João da Serra (Piauí), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí